Мало-Терновая улица — улица в историческом центре Воронежа (Центральный район), начинается от Кавалерийской улицы, заканчивается у Солдатского переулка и идёт параллельно улице Жилина.

История 
Улица сложилась в XIX веке на Терновой поляне около Тернового кладбища, по которому и получила своё название.

Терновое кладбище 

Терновая поляна — один из самых древних топонимов Воронежа. Сначала поляна была незастроенной, покрытой зарослями терна. В начале 1770-х годов здесь сделали городское кладбище.

На Терновом кладбище были похоронены участники войны 1812 года, участник Суворовского похода, офицеры Первой мировой войны, солдаты Гражданской и Великой Отечественной войн, умершие от ран в воронежских госпиталях и др. Кладбище было закрыто в 1926 году, но захоронения продолжались на нем и в 1930—1940-х годах.

В послевоенное время на одной из его частей была построена школа и сделана спортивная площадка. В 1990-е году Терновое кладбище стало охраняться государством, как исторический памятник. Современное состояние кладбища — это запущенное место с несколькими сохранившимися надгробиями. Некоторые могилы приведены в порядок, стоят кресты, сделаны новые таблички с фамилиями покоившихся. Часть кладбища занимает школьная футбольная площадка.

Здания 
 № 9 — бывший дом Терновой церкви (одноэтажное деревянное здание)
 № 9 — здание школы № 16

Транспорт 
По улице проходит только один маршрут, № 58, но ходит он очень часто.

Примечания

Литература

Ссылки 

Мало-Терновая